Осой може да се отнася за:

 Осой, село в община Дебър на Северна Македония;
 Осой, село в община Кичево на Северна Македония.